Europamästerskapen i badminton 2017 hölls mellan den 25 och 30 april 2017 i Kolding i Danmark. Det var den 26:e upplagan av Europamästerskapen i badminton.

Danmark var för tredje gången värd för badminton-EM efter att tidigare arrangerat mästerskapet 1996 och 2008.

Medaljörer

Medaljtabell

Herrsingel

Seedning

  Viktor Axelsen (Semifinal)
  Rajiv Ouseph (Mästare)
  Marc Zwiebler (Kvartsfinal)
  Hans-Kristian Vittinghus (Semifinal)
  Anders Antonsen (Final)
  Pablo Abián (Tredje omgången)
  Brice Leverdez (Kvartsfinal)
  Fabian Roth (Kvartsfinal)

Wild card
Badminton Europe tilldelade Toma Junior Popov från Frankrike ett wild card till mästerskapet.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finaler

Damsingel

Seedning

  Carolina Marín (Mästare)
  Beatriz Corrales (Tredje omgången)
  Linda Zetchiri (Tredje omgången)
  Line Kjaersfeldt (Kvartsfinal)
  Mette Poulsen (Semifinal)
  Sabrina Jaquet (Semifinal)
  Kirsty Gilmour (Final)
  Natalia Koch Rohde (Kvartsfinal)

Wild card
Badminton Europe tilldelade Yvonne Li från Tyskland ett wild card till mästerskapet.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finaler

Herrdubbel

Seedning

  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Mästare)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Final)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Semifinal)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Kvartsfinal)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Kvartsfinal)
  Mathias Christiansen / David Daugaard (Semifinal)
  Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Kvartsfinal)
  Matijs Dierickx / Freek Golinski (Kvartsfinal)

Övre halvan

Undre halvan

Finaler

Damdubbel

Seedning

  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Mästare)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Final)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Kvartsfinal)
  Anastasija Tjervjakova / Olga Morozova (Semifinal)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Kvartsfinal)
  Julie Finne-Ipsen / Rikke Søby (Kvartsfinal)
  Lauren Smith / Sarah Walker (Semifinal)
  Mariya Mitsova / Petya Nedelcheva (Kvartsfinal)

Övre halvan

Undre halvan

Finaler

Mixdubbel

Seedning

  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Final)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Mästare)
  Mathias Christiansen / Sara Thygesen (Kvartsfinal)
  Robert Mateusiak / Nadiezda Zieba (Kvartsfinal)
  Jacco Arends / Selena Piek (Första omgången)
  Jevgenij Dremin / Jevgenija Dimova (Kvartsfinal)
  Vitalij Durkin / Nina Vislova (Andra omgången)
  Nico Ruponen / Amanda Hogstrom (Kvartsfinal)

Wild card
Badminton Europe tilldelade Søren Gravholt och Maiken Fruergaard från Danmark ett wild card till mästerskapet.

Övre halvan

Undre halvan

Finaler

Referenser

2017
Internationella sportevenemang i Danmark
2017 i Danmark
Sportåret 2017
Kolding